Swaffer ist der Familienname folgender Personen:

 Hannen Swaffer (1879–1962), britischer Journalist und Theaterkritiker
 John Swaffer (1851–1936), englischer Cricketspieler
 Kristyn Swaffer (* 1975), australische Fußballspielerin
 Patrick Swaffer (* 1951), Präsident des British Board of Film Classification